Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Joegoslavië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Joegoslavië